Prioninae é uma subfamília de coleópteros da família Cerambycidae.

Tribos
 Tribo Acanthophorini Thomson, 1864
 Tribo Aegosomatini Thomson, 1861
 Tribo Anacolini Thomson, 1857
 Tribo Cacoscelini Thomson, 1861
 Tribo Callipogonini Thomson, 1861
 Tribo Calocomini Galileo & Martins, 1993
 Tribo Cantharocnemini Thomson, 1861
 Tribo Closterini Lacordaire, 1869
 Tribo Ergatini Fairmaire, 1864
 Tribo Eurypodini Gahan, 1906
 Tribo Hopliderini Thomson, 1864
 Tribo Macrodontiini Thomson, 1861
 Tribo Macrotomini Thomson, 1861
 Tribo Mallaspini Thomson, 1861
 Tribo Mallodonini Thomson, 1861
 Tribo Meroscelisini Thomson, 1861
 Tribo Prionini Latreille, 1802
 Tribo Remphanini Lacordaire, 1868
 Tribo Solenopterini Lacordaire, 1868
 Tribo Tereticini Lameere, 1913
 Tribo Vesperoctenini Vives, 2005

 
Subfamílias de cerambicídeos